

Aziende 
 Piper Aircraft – azienda produttrice di aeroplani statunitense, celebre per i suoi modelli da turismo
 Piper Cars – azienda produttrice di automobili sportive britannica
 Piper – azienda produttrice di automobili sportive australiana

Bevande 
 Piper-Heidsieck – marca di champagne

Botanica 
 Piper – genere di piante a cui appartiene la pianta del pepe

Cinema 
 Piper – cortometraggio dei Pixar Animation Studios del 2016

Fumetti 
 Piper –  personaggio dei fumetti Marvel

Musica 
 Piper,  gruppo musicale in cui suonava Billy Squier
 Piper, brano musicale dei Phish, dall'album Farmhouse (2000)
 Piper Club – storica discoteca romana

Onomastica 
 Piper – nome proprio di persona inglese

Persone 
 Arón Piper – attore e cantante tedesco naturalizzato spagnolo
 Billie Piper – attrice e cantante britannica
 Carly Piper – nuotatrice statunitense
 Charles Piper – botanico statunitense
 Cherie Piper – ex hockeista su ghiaccio canadese
 David Piper – ex pilota automobilistico britannico
 Donald Piper – cestista statunitense
 Myfanwy Piper – critica d'arte e librettista britannica
 Nikolaus Piper – giornalista tedesco
 Norman Piper – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Randy Piper – chitarrista statunitense
 Roddy Piper – wrestler e attore canadese
 Thomas W. Piper – assassino seriale statunitense
 Heidemarie Stefanyshyn-Piper – astronauta statunitense

Televisione 
 Piper – film TV diretto da Carlo Vanzina, trasmesso nel 2007
 Piper – miniserie televisiva, ispirata al film, diretta da Francesco Vicario, trasmessa nel 2009.
 Piper Halliwell – uno dei personaggi della serie televisiva Streghe

Altro 
 Piper Alpha – piattaforma petrolifera, distrutta da un incendio nel 1988, nota come la peggior strage in campo petrolifero marino

Pagine correlate 
 John Piper